El término Maradona puede referirse a:

Personas 
 Dalma Maradona, actriz argentina;
 Diego Maradona, futbolista y entrenador argentino;
 Esteban Laureano Maradona, médico argentino;
 Hugo Maradona, exfutbolista argentino;
 Jorge Alberto Maradona, militar argentino;
 José Ignacio Maradona, político argentino;
 Plácido Fernández Maradona, político argentino;
 Raúl Maradona, jugador argentino de fútbol;
 Santiago Maradona, ingeniero y político argentino, gobernador de Santiago del Estero (1928 y 1930);
 Timoteo Maradona, sacerdote y político argentino;
 Diego Sinagra, también llamado Diego Maradona Jr., futbolista ítalo-argentino, hijo de Diego Maradona.
 Efecto Maradona o Teoría maradoniana, Teoría económica inspirada por los goles que marcó Diego Maradona a la Selección inglesa de fútbol en el Mundial de México celebrado en 1986.

Otros 
 Curvas de Maradona, localidad gallega de la provincia de Lugo, España.
 Maradona by Kusturica, película documental.
 Diego Maradona, película.
 Maradona, la mano de Dios, película documental.
 Estadio Diego Armando Maradona, estadio de Argentinos Juniors, Argentina.
 Estadio Diego Armando Maradona, estadio de Napoli, Italia.